Anne-Laure Couchepin Vouilloz (née en 1977), avocate et femme politique suisse
Benoît-Barthélémy Vouilloz (né en 1938), prévôt émérite de la congrégation religieuse des chanoines du Grand-Saint-Bernard
Marie-France Vouilloz Burnier (née en 1957), historienne valaisanne
Nicolas Vouilloz (né en 1976), coureur cycliste français spécialiste de VTT de descente
Nicolas Vouilloz (né en 2001), footballeur suisse